Schennach ist der Familienname folgender Personen:

 Martin P. Schennach (* 1975), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Stefan Schennach (* 1956), österreichischer Politiker (Grüne, SPÖ)